

Matematica 
 Inviluppo – insieme di curve tangenti ad una famiglia di curve.
 Inviluppo convesso – strumento legato agli insiemi convessi.

Musica 
Inviluppo – in teoria musicale, l'evoluzione dinamica di un singolo suono, ottenuta sovente in sintesi elettronica dei suoni secondo una modalità denominata ADSR.